Isabel Teresa de Lorena (en francés, Élisabeth-Thérèse de Lorraine; Lunéville, 15 de octubre de 1711-Turín, 3 de julio de 1741) fue reina de Cerdeña, esposa del rey Carlos Manuel III de Cerdeña. Era hija del duque Leopoldo I de Lorena y de su esposa, Isabel Carlota de Borbón-Orleans. Murió tras dar a luz a su último hijo, Benedicto.

Primeros años 
Isabel nació en el castillo de Lunéville, y fue la novena de los once hijos del duque Leopoldo I de Lorena y de su esposa, la princesa francesa Isabel Carlota de Borbón-Orleans. Su madre era sobrina del rey Luis XIV de Francia, y su padre era un hijo de la archiduquesa Leonor María Josefa de Austria, reina de Polonia. Para el momento de su nacimiento, ocho de sus 10 de sus hermanos ya habían muerto de la viruela; la niña creció con tres hermanos y una hermana menor sobrevivientes. Uno de sus hermanos mayores se convirtió más tarde en Francisco I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, cuatro años después de su muerte. 

Como princesa de Lorena, tenía derecho al estilo de Su Alteza Real, así como el rango de princesa extranjera en la corte de Francia. Durante la coronación del rey Luis XV, en octubre de 1722, Isabel, su madre y sus hermanos fueron a la corte francesa. Allí, llegó a conocer a su abuela, Isabel Carlota del Palatinado, quién encontró a sus dos nietas muy encantadoras y atractivas, aunque su hermana Ana Carlota fue considerada la más hermosa.

Intentos fallidos de matrimonio 
Al haber sido enviada de vuelta a España la prometida del rey Luis XV de Francia, la princesa Mariana Victoria de Borbón, por ser demasiado joven para concebir, la madre  de Isabel Teresa comenzó a hacer negociaciones para casar a su hija con el rey. Sin embargo, con la oposición de primer ministro del rey, Luis Enrique de Borbón-Condé, el matrimonio no se concretó.

En 1729, el duque y la duquesa intentaron casar a una de sus hijas con su primo, el duque Luis I de Orleans, hijo del difunto regente, un joven viudo de 25 años. Pero él, locamente enamorado de su difunta esposa, se negó a volver a casarse. Una vez más, las relaciones del pueblo de Lorena con Francia terminaron en un fiasco.

Con todos estos planes de matrimonio fallidos, la madre de Isabel Teresa le consiguió el título de coadyuvante de la Abadía de Remiremont el 19 de octubre de 1734, con la esperanza de que una carrera eclesiástica finalmente representara una carrera digna para esta hija.

Matrimonio y descendencia 
Tras el compromiso y matrimonio de su hermano, Francisco, con la heredera al trono austríaco, María Teresa, Isabel Teresa, que ya tenía 25 años, volvió a ser una partido interesante y su primo, el rey Carlos Manuel III de Cerdeña, dos veces viudo y padre de cuatro hijos sobrevivientes, le pidió la mano.

La unión entre los dos se celebró por poderes el 5 de marzo de 1737 en Lunéville, con el príncipe de Carignano en representación del soberano de Saboya. Su madre organizó fiestas grandiosas para celebrar el evento, como una forma de desafío a la corte austríaca ya que antes de su matrimonio, su hijo Francisco tuvo que renunciar al ducado de Lorena, algo que disgustó a su madre.

Al día siguiente del último día de las festividades, la duquesa, sus dos hijas y su séquito estaban a punto de partir hacia Commercy (cuyo principado le había sido legado a la duquesa viuda como compensación) cuando sus súbditos, en un último estallido de reconocimiento, desengancharon los caballos y se arrojaron frente al carruaje para evitar que su soberana los abandonara.

Poco después de llegar a Commercy, Isabel Teresa se despidió de su madre y su hermana, Ana Carlota, partiendo hacia Lyon, donde llegó el 14 de marzo. Su hermano, el duque de Lorena, le consiguió una dote para el matrimonio gracias a un contrato firmado en Viena entre el duque y la duquesa de Lorena y el emperador Carlos VI.

La pareja se casó en persona el 1 de abril y llegó a Turín el 21 de ese mismo mes. Carlos Manuel III estaba relacionado con la joven esposa ya que su madre, Ana María de Orleans, era media hermana de su madre, Isabel Carlota. El matrimonio produciría tres hijos, pero solo uno iba a vivir hasta la edad adulta:

 Carlos Francisco María (1738-1745), duque de Aosta.
 María Victoria Margarita (1740-1742).
 Benedicto María Mauricio (1741-1808), duque de Chablais (hasta 1796) y marqués de Ivrea (1796-1808). Se casó con su sobrina, María Ana Carlota de Saboya (1757-1824), hija de su medio hermano mayor, Víctor Amadeo III; sin descendencia.

No se sabe mucho sobre el período de Isabel Teresa como reina. Lo que sí se sabe es que cuando estalló la guerra de sucesión de Austria en 1740, probablemente influyó en su marido para que apoye a Austria en el conflicto, sufriendo así repetidos ataques de Francia. La decisión de Isabel Teresa de apoyar a su hermano, consorte de la emperatriz austriaca, se debió no solo a los lazos de sangre, sino también a que se había visto obligado a aceptar el canje para vender el ducado de Lorena, una posesión secular de su familia, a cambio del gran ducado de Toscana.

Muerte 
Isabel murió a los 29 años de edad, después de haber caído enferma con fiebre puerperal después del parto. Fue enterrada en la Catedral de San Juan Bautista de Turín. Luego se la trasladó a la Basílica de Superga en 1786, por órdenes de su hijastro, Víctor Amadeo III.

Ancestros 

Casa de Lorena
Casa de Austria
Nobleza de Austria
Reinas consortes de Cerdeña con los Saboya
Reinas consortes del siglo XVIII
Nobles de Austria del siglo XVIII
Sepultados en la Catedral de Turín
Sepultados en la Basílica de Superga
Austríacas del siglo XVIII
Fallecidas por parto